L'Open du pays de Galles de snooker 2013 est un tournoi de snooker ranking organisé du 11 au 17 février 2013 à Newport. BetVictor est pour la première fois le sponsor principal. Le tenant du titre est le chinois Ding Junhui. Cette édition est remportée par Stephen Maguire aux dépens de Stuart Bingham sur le score de 9 frames à 8.

Dotation et points 
La dotation totale du tournoi est passée  à  livres. Le gagnant reçoit .

Les têtes de série qui perdent leur premier match ne reçoivent que la moitié des points (dans le tableau entre parenthèses).

Tableau final

Finale

Qualifications 
La plupart des qualifications se sont déroulées du 6 à 9 février 2013 à l'académie mondiale de snooker à Sheffield. Les autres matchs ont eu lieu à Newport.

Notation
 A = joueurs amateurs (joueurs au cours de la saison 2012/13 qui ne sont pas qualifiés pour participer au circuit principal par leur classement mais via le Q-School-Order-of-Merit.

Centuries

Tableau final

Qualifications

Notes et références 

Open du pays de Galles de snooker
Snooker en 2013
Sport au pays de Galles en 2013
Sport en février 2013